Dans le monde imaginaire Les Royaumes oubliés, décor de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, diverses manières de mesurer le temps coexistent, à la fois pour les heures de la journée, l'alternance des saisons ou le décompte des années. La diversité des calendriers n'empêche cependant pas la dominance de certains d'entre eux, tel le Calendrier de Harptos et le Calendrier des Vaux, qui sont adoptés par la majeure partie des habitants de Féérune, le continent principal de la planète Abeir-Toril.

Le passage du temps

Les jours 

Dans les Royaumes oubliés, les instruments (de conception mécanique ou magique) permettant de mesurer le temps avec précision sont rares, et c'est tout naturellement que les rythmes naturels sont prépondérants dans cette fonction.

Dans les cités les plus importantes, les cloches des temples (généralement entretenues par des adeptes du dieu Gond) permettent de savoir l'heure, tandis que les adeptes de Lathandre conçoivent des horloges solaires précises.

Dans les autres cas, une journée traditionnelle est divisée en dix parties à peu près égales : l'aube, la matinée, le zénith, l'après-midi, le crépuscule, le coucher de soleil, le soir, la mi-nuit, le clair de lune et la traîne de nuit. Les noms de ces différentes périodes et leur durée peuvent varier suivant les coutumes de chaque contrée.

Les semaines 

Dans les Royaumes oubliés, les jours sont groupés par dix pour former ce qui est communément appelée une dizaine ou parfois une chevauchée.

Les jours de ces dizaines n'ont pas de noms particuliers et sont appelés suivant leur numéro : premier jour, deuxième jour, et ainsi de suite.

Les saisons 

L'astronomie d'Abeir-Toril fait que les années durent exactement 365 jours et six heures et que l'alternance des saisons et le climat sont globalement similaires à ceux de la Terre.

Le calendrier de Harptos 

La plupart des habitants de Féérune utilisent le calendrier de Harptos, du nom du mage qui l'a inventé. Cependant ils lui donnent rarement ce nom, étant donné que c'est le seul calendrier qu'ils connaissent.

Le calendrier de Harptos divise les jours de l'année en douze mois de trente jours (soit trois dizaines). Une journée supplémentaire est ajoutée tous les quatre ans, la Rencontre des boucliers. Cette journée est une journée de fête pour la plupart des habitants de Féérune et les habitants des Vaux ont même un festival qui lui est consacré. Quatre autres jours sont généralement considérées comme des jours fériés et marquent les quatre mi-saisons : Hiver Fatal, Herbeverte, La Longue Nuit et Les Grandes Moissons, et une dernière fête appelée la Fête de la lune est consacrée à Séluné lors de sa pleine lune aux alentours du premier jour du mois de Nuiteuse.

Ces diverses fêtes n'appartiennent à aucun mois, ce qui induit que le calendrier de Harptos ne provoque aucun décalage entre l'année solaire et l'année calendaire. C'est probablement la raison pour laquelle il est adopté par tous les habitants de Féérune.

Le calendrier de Zakhara 

Sur le continent de Zakhara, l'année est divisée en douze mois de trente jours, auxquels s'ajoutent cinq jours fériés n'appartenant à aucun mois et regroupés à la même période de l'année. Ces cinq jours sont considérés comme sacrés et dédiés à la méditation et à la foi.

Ce calendrier est finalement assez proche du calendrier de Harptos, mais l'absence d'un jour supplémentaire tous les quatre ans entraîne une lente dérive et un réajustement obligatoire pour coller à l'année solaire.

Le décompte des années

Les calendriers 

Les habitants des Royaumes oubliés ont tous leur propre manière de marquer le passage des ans. Généralement, ils utilisent un événement majeur de leur histoire comme marqueur de la première année de leur calendrier. Le plus répandu dans Féérune est le Calendrier des Vaux qui compte les années à partir de l'érection de la Pierre Levée, symbole du pacte entre les elfes de Cormanthor et les premiers colons humains de la région des Vaux.

Suivant le calendrier utilisé, un suffixe est généralement ajouté après le nombre pour désigner le calendrier de référence. Ainsi, une date exprimée suivant le calendrier des Vaux sera suivie du sigle CV. Une date dépourvue de sigle peut raisonnablement être interprétée comme faisant référence au calendrier des Vaux.

La Chronique des Âges 

Les habitants de Féérune ne s'encombrent généralement pas des chiffres incompréhensibles de tous ces calendriers et désignent les années par leur nom usuel. Ainsi, l'année 1358 est appelée l'Année des Ombres et l'année 1372 est nommée Année de la Magie Sauvage.

Ces noms font partie d'une liste élaborée il y a des siècles par la sage Augathra la Démente et archivée dans la bibliothèque de Château-Suif. Cette litanie désigne les années depuis l'an -700 CV (Année des Douze Dieux) et jusqu'à au moins l'an 1600 CV (Année des Ennemis Invisibles). Il arrive fréquemment qu'un événement ait un rapport évident avec le nom de l'année où il se produit et la liste s'étendant loin dans le futur, son caractère prophétique est longuement étudié par les sages des Royaumes.

Sources 
 The Forgotten Realms Campaign Setting ( Édition), de Greenwood, Williams, Heinsoo, et Reynolds – 2001 (WTC11836) 
 A Grand History of the Realms, de Brian R. James – 2006 ()
 Kara-Tur, The Eastern Realms, campaign setting – 1988 (TSR1032) 
 Oriental Adventures, Blood of the Yakuza, de David "Zeb" Cook - 1987 (TSR9203) 
 Oriental Adventures, Swords of the Daimyo, de David "Zeb" Cook - 1986 (TSR9164) 
 Oriental Adventures, Night of the Seven Swords, de Pickens, Cook, Swan, Carmien & Ritchie - 1986 (TSR9186) 
 Oriental Adventures, Ochimo The Spirit Warrior, de Jeff Grubb – 1987 (TSR9195) 
 Al-Quadim, Land of Fate, campaing setting de Jeff Grubb et Andria Hayday – 1990 (TSR1077) 

Histoire des Royaumes oubliés